Le Baby-sitter est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Baby-sitter (The Stranger Game), téléfilm américain de Terry Ingram diffusé en 2006;
 Le Baby-sitter, roman de l'écrivain français Jean-Philippe Blondel paru en 2010 ;
 Le Baby-sitter (The Princess Guide), quinzième épisode de la saison 26 des Les Simpson diffusé en 2015.

Voir aussi